Гао Лей (,  3 січня 1992) — китайський стрибун на батуті, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
 

Китайські стрибуни на батуті
Китайські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Стрибуни на батуті на літніх Олімпійських іграх 2016
Срібні призери Азійських ігор
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020